Linon ist

 Linon (Dure), ein Fluss in Frankreich, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Nebenfluss der Dure
 Linon (Rance), ein Fluss in Frankreich, Region Bretagne, Nebenfluss der Rance
 Ateliers Linon, ein ehemaliger Hersteller von Automobilen aus Belgien
 Linon (Gewebe), ein einwandbindiger Baumwollstoff aus mittel- bis feinfädigen Garnen mit glänzender Beschichtung, dessen Aussehen im neuen Zustand Leinengewebe ähnelt
 Jacques Linon (* 1983), deutscher Rapper, siehe Kaisa